Um sistema computacional consiste num conjunto de dispositivos eletrônicos (hardware) capazes de processar informações de acordo com um programa (software). O software mais importante é o sistema operacional, porque ele fornece as bases para a execução das aplicações, às quais o usuário deseja executar. Exemplos de sistemas operacionais são o Windows, o MacOS e o Linux, dentre outros. Um dos mais utilizados por usuários domésticos hoje é o Windows, produzido pela Microsoft.

Um sistema computacional pode ser composto de rede de computadores, servidores e cluster, dependendo da situação e das necessidades.

Um sistema computacional (ou baseado em computador) é aquele que automatiza ou apoia a realização de atividades humanas através do processamento de informações.

Um sistema baseado em computador é caracterizado por alguns elementos fundamentais.
 Hardware
 Software
 Informações
 Pessoas
 Procedimentos ou Tarefas
 Documentação

O hardware corresponde às partes eletrônicas e mecânicas que possibilitam a existência do software, o armazenamento de informações e a interação com o usuário. A CPU, as memórias primária e secundária, os periféricos, os componentes de redes de computadores, são exemplos de elementos de hardware. Um único computador pode possibilitar a existência de diversos sistemas e um sistema pode requisitar diversos computadores.

O software é a parte abstrata do sistema computacional que funciona num hardware a partir de instruções codificadas numa linguagem de programação. Estas instruções permitem o processamento e armazenamento de informações na forma de dados codificados e podem ser controladas pelo usuário. Este controle, bem como a troca de informações entre o usuário e o sistema é feita através da interface de usuário, composta por hardware e software.

Histórico 
Se separarmos os fatos cronologicamente, e segundo seus componentes básicos, podemos obter a seguinte ordem.
 Era dos dispositivos mecânicos — durou de 3000 a.C. até 1880, e começou com o desenvolvimento, por parte dos chineses, de um equipamento chamado ábaco. Este equipamento foi posteriormente usado por babilônios e romanos e há registro de seu uso até os dias de hoje na China rural. A primeira evolução de um sistema de calcular surgiu em 1500, quando Leonardo da Vinci inventou um calculador mecânico; Em 1621 surgiu outra evolução, a régua de cálculo.
 Era dos dispositivos eletromecânicos — surgiu com a invenção do motor elétrico e durou de 1880 a 1930, quando surgiu uma grande quantidade de máquinas de somar acionadas por motores elétricos. Estas máquinas ainda eram baseadas nos princípios da Pascalina e tornaram-se dispositivos comuns em escritórios até o advento das calculadoras de bolso em 1970.
 Era dos dispositivos eletrônicos — em 1935 um estudante de engenharia alemão chamado Konrad Zuse inaugurou a era dos componentes eletrônicos com a invenção do Z1, computador baseado em relés mecânicos, ao invés das engrenagens movidas a manivela da máquina de Babbage. O Z1 era programável, possuía memória, unidade aritmética e unidade de controle, usava um teclado como dispositivo de entrada e lâmpadas como dispositivo de saída (dispositivo binário – acesa e apagada, 2 estados). Após algumas evoluções Zuse chegou ao Z3, que utilizava relas eletromecânicos e era controlado por programa, e foi provavelmente o primeiro computador efetivamente operacional da história.
 Era dos computadores (equipamentos eletrônicos de processamento de dados) — na mesma época em que Zuse desenvolveu seu dispositivo eletromecânico, outros cientistas desenvolveram dispositivos baseados em válvulas, como John Atanasoff, que em 1939 projetou uma calculadora para equações lineares e, ainda que quisesse que sua máquina fosse de uso geral, ficou apenas o registro histórico de suas intenções. Foi nesta época que Alan Turing desenvolveu o conceito das “Máquinas de Turing”, e, em 1943 colocou em funcionamento o Colossus, um computador dedicado a quebrar códigos secretos dos militares alemães. Não era um computador de uso geral, tinha só um programa. Atanasoff e Turing foram bem sucedidos em construir máquinas eletrônicas e automáticas, mas eram máquinas de uso específico, e não máquinas de uso geral. A primeira máquina a possuir estas três características e inaugurar a era dos computadores eletrônicos foi o ENIAC. As gerações da era dos computadores foram: a primeira geração (era das válvulas), a segunda geração (era dos transístores), a terceira geração (era dos circuitos integrados), e a quarta geração (era dos circuitos de integração em larga escala).

Ver também 
 Sistema de informação